L'équipe cycliste Canel's-ZeroUno est une équipe cycliste mexicaine créée en 2012 et participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI America Tour. D'abord amateur, elle devient une équipe continentale à partir de la saison 2017.

Histoire 
L'équipe est créée sous la forme d'une équipe amateur en 2012. Elle tient son nom de son principal sponsor, la société mexicaine Canel's, qui fabrique des Chewing-gums et des bonbons. 

Elle devient une équipe continentale à partir de la saison 2017.

Principales victoires

Championnats nationaux 
  Championnats du Mexique sur route : 5
 Course en ligne : 2017 (Efrén Santos) et 2019 (Ignacio Prado)
 Contre-la-montre : 2020 et 2021 (Ignacio Prado)
 Contre-la-montre espoirs : 2017 (Jhonatan Casillas)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et principalement les courses du calendrier de l'UCI America Tour. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur le circuit, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel. 

 UCI America Tour 

|-	
|2017 ||  || align=left| José Alfredo Aguirre ()
|-	
|2018 ||  || align=left| Román Villalobos ()
|-	
|2019 ||  || align=left| Ignacio Prado ()
|-	
|2020 ||  || align=left|  Santiago Ordóñez ()
|-	
|2021 ||  || align=left|  Francisco Lara ()
|}

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

|-	
|2017 || - || align=left|  José Alfredo Aguirre ()
|-	
|2018 || - || align=left|  Román Villalobos ()
|-	
|2019 ||  || align=left|  Ignacio Prado ()
|-	
|2020 ||  || align=left|  Santiago Ordóñez ()
|-	
|2021 ||  || align=left|  Francisco Lara ()
|}

Canel's-ZeroUno en 2022

Saisons précédentes 

 Effectif

Victoires

|-
|16/04/2017|| Championnat du Mexique sur route ||  || 09 CN ||  Efrén Santos
|-
|18/12/2017||  étape du Tour du Costa Rica ||  || 07 2.2 ||  Efrén Santos
|-
|25/12/2017||  étape du Tour du Costa Rica ||  || 07 2.2 ||  Eduardo Corte
|}

 Effectif

Victoires

|-
|22/01/2018||  étape du Tour de San Juan ||  || 07 2.2 ||  Román Villalobos
|-
|18/04/2018||  étape du Tour de Gila ||  || 07 2.2 ||  Óscar Eduardo Sánchez
|-
|15/11/2018||  étape du Tour du Michoacán ||  || 07 2.2 ||  Román Villalobos
|-
|19/11/2018||  étape du Tour du Michoacán ||  || 07 2.2 ||  Óscar Eduardo Sánchez
|-
|20/11/2018||  étape du Tour du Michoacán ||  || 07 2.2 ||  Ignacio Prado
|-
|17/12/2018||  étape du Tour du Costa Rica ||  || 07 2.2 ||  Efrén Santos
|-
|21/12/2018||  étape du Tour du Costa Rica ||  || 07 2.2 ||  Román Villalobos
|-
|22/12/2018||  étape du Tour du Costa Rica ||  || 07 2.2 ||  Román Villalobos
|}

 Effectif

Victoires

|-
|09/03/2019||  étape du Tour de Chiloé ||  || 07 2.2 ||  Pablo Alarcón
|-
|13/06/2019||  étape du Grand Prix Cycliste de Saguenay  ||  || 07 2.2 ||  Efrén Santos
|-
|21/06/2019||  étape du Tour de Beauce ||  || 07 2.2 ||  Pablo Alarcón
|-
|30/06/2019|| Championnat du Mexique sur route ||  || 09 CN || Ignacio Prado
|-
|19/12/2019||  étape du Tour du Costa Rica ||  || 07 2.2 ||  Efrén Santos
|-
|25/12/2019||  étape du Tour du Costa Rica ||  || 07 2.2 ||  Pablo Alarcón
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 Canel's Pro Cycling en 2020 sur procyclingstats.com

Équipe cycliste au Mexique
Équipe cycliste continentale
Equipe cycliste Canel